Arturo Fernández peut désigner : 
Arturo Fernández Meyzán (1906-1999), un joueur international péruvien de football.
Arturo Fernández Rodríguez (1929-), un acteur espagnol.